Meandro è un termine che, in vari ambiti, assume diversi significati, molti dei quali legati dalla comune origine:
Meandro: figura della mitologia greca, figlio di Apollo
Meandro: fiume dell'Anatolia, caratterizzato da un corso molto sinuoso, il cui nome veniva fatto risalire al personaggio mitologico
Piccolo Meandro: fiume dell'Anatolia
Meandro: in geologia indica una particolare conformazione sinuosa del corso fluviale generatasi per fenomeni erosivi
Meandro : in speleologia Il sostantivo prende il significato dal termine meandriforme che ha un'accezione aggettivale e che fa riferimento alla forma sinuosa che assume un percorso costituito da uno o più passaggi che si succedono con andamento tortuoso. 
Meandro: è una decorazione, tipica dell'arte greca e romana, caratterizzata dalla ripetizione di un identico motivo decorativo che gli conferisce andamento tortuoso
Meandro (matematica): si indica con questo nome una curva chiusa e continua del piano euclideo, che si sviluppa intersecando ripetutamente una retta, senza dar luogo ad autointersezioni. Nel caso di curve aperte si dice meandro aperto